Комиски, Чарльз (1859—1931) — американский бейсболист, менеджер, основатель и владелец клуба «Чикаго Уайт Сокс».
 Комиски, Эндрю — американский христианский богослов, экс-гей, основатель «Desert Stream Ministries»